Pacific Heights – quartiere di San Francisco
Pacific Heights – quartiere di Saskatoon
Pacific Heights – titolo originale del film Uno sconosciuto alla porta